Biberbach steht für:

Gemeinden und Orte in Deutschland:
 Biberbach (Schwaben), Markt im Landkreis Augsburg, Bayern
 Biberbach (Beilngries), Ortsteil der Stadt Beilngries, Landkreis Eichstätt, Bayern
 Biberbach (Perlesreut), Ortsteil des Marktes Perlesreut, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Biberbach (Röhrmoos), Ortsteil der Gemeinde Röhrmoos, Landkreis Dachau, Bayern
 Biberbach (Treffelstein), Ortsteil der Gemeinde Treffelstein, Landkreis Cham, Bayern
 Biberbach, bis 1585 Name des Ortes Feuerbach, heute Stadtteil Stuttgart-Feuerbach von Stuttgart, Baden-Württemberg

Orte in Österreich:
 Biberbach (Niederösterreich), Gemeinde im Bezirk Amstetten, Niederösterreich

Fließgewässer:
 Biberbach (Amper), linker Zufluss der Amper über eine Altschlinge bei Oberndorf, Gemeinde Haimhausen, Landkreis Dachau, Bayern
 Biberbach, Oberlaufname der Biber (Donau) bis nach Halbertshofen, Markt Buch, Landkreis Neu-Ulm, Bayern
 Biberbach (Böhmische Schwarzach), rechter Zufluss der Böhmischen Schwarzach bei Biberbach, Gemeinde Treffelstein, Landkreis Cham, Bayern
 Biberbach (Creußen), linker Zufluss der Creußen bei Unterbibrach, Gemeinde Vorbach, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Biberbach (Donau), linker Zufluss der Donau nahe Altheim, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Biberbach (Ilz), linker Zufluss der Ilz (Donau) gegenüber der Ohmühle von Saldenburg, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Biberbach (Inn), linker Zufluss des Inns bei Vornbach, Gemeinde Neuhaus am Inn, Landkreis Passau, Bayern
 Biberbach (Main), rechter Zufluss des Main-Seitenarms Mühlbach bei Michelau in Oberfranken, Landkreis Lichtenfels, Bayern
 Biberbach (Massenbach), rechter Hauptstrang-Oberlauf des Massenbachs (zur Lein, zum Neckar) in Massenbach (Schwaigern), Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Biberbach (Riedgraben), linker Zufluss des Riedgrabens (zur Biber, zum Hochrhein) vor Beuren am Ried (Tengen), Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Biberbach, früherer Name des Rotbachs, linker Zufluss der Riß in Biberach, Landkreis Biberach, Baden-Württemberg
 Biberbach (Schmutter), linker Zufluss der Schmutter bei der Furtmühle (Markt Biberbach), Landkreis Augsburg, Bayern
 Biberbach (Stadtbach), rechter Auenoberlauf des Stadtbachs von Laufen, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern (zur Salzach)
 Biberbach (Unstrut), rechter Zufluss der Unstrut bei Burgscheidungen-Tröbsdorf (Laucha an der Unstrut), Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Biberbach (Url), rechter Zufluss der Url gegenüber Krenstetten, Markt Aschbach-Markt, Bezirk Amstetten, Niederösterreich

Siehe auch:
 Biber
 Biberach
 Bibersbach
 Bieber
 Bieberbach
 Piberbach